Verfassungstag bezeichnet:
 den Constitution Day der USA (17. September 1787)
 Verfassungstag (Iran), Nationalfeiertag des Iran bis 1979
 Verfassungstag (Niue), den Nationalfeiertag von Niue
 Verfassungstag (Spanien), den Nationalfeiertag von Spanien (6. Dezember)
 Verfassungstag (Norwegen), den Nationalfeiertag von Norwegen
 Verfassungstag (Weimarer Republik), den Nationalfeiertag der Weimarer Republik
 Verfassungstag (Deutschland), den Jahrestag des Inkrafttretens des Grundgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland (23. Mai, auch Tag des Grundgesetzes)